Cocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cocchi (1695–1758), italienischer Mediziner und Naturforscher
 Benito Cocchi (1934–2016), italienischer Erzbischof von Modena-Nonantola
 Gioacchino Cocchi (1712–1796), italienischer Komponist